Киан — название населенных пунктов:

Иран 
 Киан — город в провинции Чехармехаль и Бахтиария.

Россия 
 Киан — посёлок в Андроповском районе Ставропольского края.
 Киан — село в Сулейман-Стальском районе Дагестана, упразднено в 1990-е годы.

См. также 
 Кианкиз
 Киан-Подгорное